Куртинський сільський округ
 Куртинське джерело - джерело в Криму.
 Куртинська балка - балка в Криму.